

Patronymie 

 Pierre Bourgeois (1848-1871), militaire français ;
 Pierre Bourgeois (1898-1976), poète et cinéaste belge ;
 Pierre Bourgeois (1904-1976), personnalité française de l'industrie musicale ;
 Pierre Bourgeois (1915-1992), médecin et homme politique français.

Toponymie 

 Rue Pierre Bourgeois, Caluire-et-Cuire (Rhône) ;
 Impasse Pierre Bourgeois, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée).